Rogers Cup 2013 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Торонто и Монреале, Канада на хардовых кортах.

Мужской турнир проводится в 124-й раз, имея в этом году категорию ATP Masters 1000; женское же соревнование проводится в 112-й раз и принадлежит к серии WTA Premier 5. Оба одиночных приза входили в цикл турниров US Open Series.

Турнир был проведен с 3 по 11 августа 2013.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Новак Джокович
 женский одиночный разряд —  Петра Квитова
 мужской парный разряд —  Боб Брайан /  Майк Брайан
 женский парный разряд —  Клаудиа Янс-Игначик /  Кристина Младенович

US Open Series

Мужчины 
К третьей соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (ATP Masters 1000) или 1/8 финала и выше (ATP 250 и ATP 500)

Женщины 
К третьей соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* - Золотым цветом выделены участники турнира.1 - Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (Premier) или 1/8 финала и выше (Premier 5 и Premier Mandatory)

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Рафаэль Надаль обыграл  Милоша Раонича со счётом 6-2, 6-2.
 Надаль выигрывает 8й титул в сезоне и 58й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Раонич уступает 1й финал в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Представитель Канады пробился в полуфинал Открытого чемпионата этой страны в мужском одиночном разряде в первый раз с 1969 года, а в финал в первый раз с 1958 года (в полуфинале играли Раонич и Вашек Поспишил, в финале Раонич).

Женщины одиночки 

 Серена Уильямс обыграла  Сорану Кырстю со счётом 6-2, 6-0.
 Серена Уильямс выигрывает 8й титул в сезоне и 54й за карьеру в туре ассоциации.
 Сорана Кырстя уступает 1й финал в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины пары 

 Александр Пейя /  Бруно Соарес обыграли  Колина Флеминга /  Энди Маррея со счётом 6-4, 7-6(4).
 Пейя выигрывает 4й титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает 5й титул в сезоне и 15й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины пары 

 Катарина Среботник /  Елена Янкович обыграли  Анну-Лену Грёнефельд /  Квету Пешке со счётом 5-7, 6-2, [10-6].
 Катарина Среботник выигрывает 4й титул в сезоне и 34й за карьеру в туре ассоциации.
 Елена Янкович выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Canada Masters

 Мировой тур ATP 2013 года
 WTA Тур 2013 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер серия WTA
 US Open Series 2013

 Портал: Теннис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Август 2013 года
2013
Канада